Manuel Pérez Martínez puede referirse a:
 Manuel Pérez Martínez, Secretario General del Partido Comunista de España (reconstituido).
 Manuel Pérez Martínez, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional.